

Geografia

Niemcy 
 Karthaus – dzielnica Konzu
 Karthaus – dawny powiat

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Kartuzy

Osoby 
 Anna Karthaus – niemiecka siatkarka
 Gero Karthaus – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Carthaus